Riesser ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Riesser (1806–1863), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Hans Riesser (1490–1554), Bürgermeister der Freien Reichsstadt Heilbronn
 Hans Riesser (1887–1969), deutscher Diplomat
 Jakob Riesser (1853–1932), deutscher Politiker und MdR
 Otto Riesser (1882–1949), deutscher Pharmakologe und Physiologe

Siehe auch:
 Rieser